Ана́нта () — санскритське слово, в буквальному перекладі означає «безкінечний» або «нескінченність».

В індуїзмі 
Ананта — одне з імен Вішну
Ананта-шеша — одна з форм Бога в індуїзмі. Змій, що втілює нескінченність.

Ананта також може означати:
Храм Ананта Васудеви в Бгубанешварі, Орісса.
Анантапур — один з округів штату Андхра-Прадеш, Індія

Санскритські слова і фрази